Хасија Борић (Јајце, 7. фебруар 1953) је југословенска и босанскохерцеговачка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || /
|-
| 1977. || Луди дани  || Јурина жена
|-
| 1978. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1979. || Повратак  || Валеова супруга
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Ратни хљебови (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Лаф у срцу  || /
|-
| 1982. || Дан, дани... Неџада К. || /
|-
| 1986. || Штрајк у ткаоници ћилима (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Женска прича (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Ванбрачна путовањa || /
|-
| 1988. || У средини мојих дана  || Домаћица
|-
| 1989. || Кудуз  || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Прашки студент (ТВ мини серија) || /
|-
| 1990. || Станица обичних возова  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Тунел || /
|-
| 2003. || Траутманн (ТВ серија) || /
|-
| 2006. || Грбавица || Фадила
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2015. || Сабина К || Зумра
|-
| 2015. || Луд, збуњен, нормалан (ТВ серија) || Бјанка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1953.
Јајчани
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачке глумице